Csehország
 Oldřichov, község a Přerovi járásban
  Oldřichov, község a Tábori járásban
 Oldřichov v Hájích, falu a Libereci kerület Libereci járásában
  Oldřichov, Lipová község településrésze a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában